Република Армения се дели на 10 провинции, 49 града и 953 села. Най-големият град в страната е Ереван, а в метрополията му е включено половината от населението на Армения или около 1 440 000 души. Ереван е също така и един от най-старите все още съществуващи градове в световната история - създаден е под името Еребуни от цар Аргищи I през 782 г. пр.н.е.

В този списък са включени всички населени места със статут на град. Всички градове са разгледани като отделни административни единици, а не като част от агломерации или столичната метрополия. Ереван сам по себе си е град-провинция.
 

 
Армения